Henri Marteau (1874-1934) – violinista e compositore francese naturalizzato svedese
 Mickaël Marteau (1992) – canoista francese
 Robert Marteau (1925-2011) – poeta, scrittore e traduttore francese